OFC-mästerskapet i futsal 1996 var det andra oceaniska mästerskapet i futsal, turneringen hölls i Vanuatu där fyra länder deltog och som Australien vann före Vanuatu, Fiji och Västra Samoa.

Tabell

Matcher

Källor
 Rsssf.com

1996
Futsal i Vanuatu
Futsalåret 1996
1996 i Vanuatu
Internationella sportevenemang i Vanuatu